Юрий Критенко:
 Критенко, Юрий Григорьевич (1938—1997) — советский, украинский актёр театра и кино Заслуженный артист Украинской ССР, лауреат премии комсомола УССР, Лауреат Национальной Премии ГДР.
 Критенко, Юрий Юрьевич (род. 1974) — украинский режиссёр, актёр, телеведущий, постановщик массовых зрелищ, сценарист.